Заво́д — часть тиража книги или другого печатного издания. Экземпляры одного завода практически идентичны. Разные заводы могут быть отпечатаны одновременно на разных полиграфических предприятиях либо в разное время на одном или разных предприятиях.

Номер завода обычно указывается в выпускных данных, например:

Тираж 300 000 экз. (2-й завод 100 001—200 000 экз.)

См. также 
 Print run

Примечания 

Полиграфия